C3H3NO – formula molecolare dell'isossazolo
C3H3NO – formula molecolare dell'ossazolo

Formule molecolari